A 641-es jelzésű elővárosi autóbusz Ócsa és Örkény között közlekedik, csak iskolai tanítási napokon.

Megállóhelyei 

! colspan=3|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=3|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
!rowspan=25|
|0||0||Ócsa, vasútállomásvégállomás||32||17
!rowspan=20|
|align=left|
|-
|1||1||Ócsa, Bolyai János Gimnázium||31||16
|align=left|
|-
|2||2||Ócsa, Katolikus templom||30||15
|align=left|
|-
|3||3||Ócsa, városháza||29||14
|align=left|
|-
|4||4||Selyem-rét||28||13
|align=left|
|-
|5||5||Felsőbabádi elágazás||27||12
|align=left|
|-
|6||6||Felsőbabád||26||11
|align=left|
|-
|7||7||35-ös km kő||25||10
|align=left|
|-
|8||8||Dabas, Sári híd||24||9
|align=left|
|-
|9||9||Dabas, Sári okmányhivatal||23||8
|align=left|
|-
|10||10||Dabas, Sári Csepp utca||22||7
|align=left|
|-
|11||11||Dabas, Sári Kálvária||21||6
|align=left|
|-
|12||12||Dabas, Sári-Kaparás||20||5
|align=left|
|-
|13||13||Dabas, Felső-Dabas||19||4
|align=left|
|-
|14||14||Dabas, Felsődabasi templom||18||3
|align=left|
|-
|15||16||Dabas, Népbolt||17||2
|align=left|
|-
|16||16||Dabas, Alsó-Dabasi templom||16||1
|align=left|
|-
|17||17||Dabas, kaszinóvonalközi végállomás||∫||0
|align=left|
|-
|18||18||Dabas, Lakos dr. utca||∫
!rowspan=17|
|align=left|
|-

|19||19||Dabas, Vörösmarty utca||15
|align=left|
|-
|20||20||Dabas, gimnáziumvonalközi végállomás||14||7
|align=left|
|-
|21||21||Dabas, Laguna||13||6
|align=left|
|-
|22||22||Dabas, gyóni elágazás||12||5
|align=left|
|-
|23||23||Dabas, Savanyító||11||4
|align=left|
|-
|24||∫
|Hernádi elágazás||10||3
|align=left|
|-
|0
!rowspan=7|
|24||Hernád, haranglábvonalközi végállomás||9
!rowspan=7|
|align=left|
|-
|1||25||Hernád, vasútállomás||8
|align=left|
|-
|2||26||Hernád, Gyóni utca||7
|align=left|
|-
|3||27||Hernád, posta||6
|align=left|
|-
|4||28||Hernád, óvoda||5
|align=left|
|-
|5||29||Hernád, Fő utca 125.||4
|align=left|
|-
|6||30||Hernád, autóbusz-forduló||3
|align=left|
|-
|7||25||31||Örkény, pusztavacsi elágazásvonalközi végállomás||2||2
|align=left|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|
|32||Örkény, posta||1||1
|align=left|
|-
|33||Örkény, vasútállomásvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai
Ócsa autóbuszvonalai